Wallrothiella — рід грибів родини Amplistromataceae. Назва вперше опублікована 1882 року.

Класифікація 
До роду Wallrothiella відносять 42 видів:

Примітки

Джерела 

 Saccardo, P.A. 1882. Sylloge Pyrenomycetum, Vol. I. Sylloge Fungorum. 1:1-768 - P.455

Сордаріоміцети